Die Besucher steht für:

 Die Besucher (1972) (The Visitors), US-amerikanischer Film von Elia Kazan 
 Die Besucher (1989) (Communion), US-amerikanischer Film von Philippe Mora
 Die Besucher (1993) (Les Visiteurs), französischer Film von Jean-Marie Poiré
 Die Besucher (Fernsehserie), tschechoslowakische Fernsehserie (1981–1983)
 V – Die außerirdischen Besucher kommen, US-amerikanische Fernsehserie (1983–1985)
 V – Die Besucher, US-amerikanische Fernsehserie (2009–2011)
 Die Besucher – Sturm auf die Bastille (Les visiteurs 3: La révolution), französischer Film von Jean-Marie Poiré

Siehe auch:
 Die Besucherin, deutscher Film von Lola Randl (2008)
 Der Besucher